Список містить перелік основних відомих оточень («котлів») військ під час воєн з основними даними (кількість оточених, кількість полонених, загиблих тощо).

Війни античної доби

Війни Середньовіччя

Війни Нового часу

Перша Світова війна

Друга Світова війна

Війни і конфлікти після 1945 р

Див. також 
 Друга світова війна
 Військова справа
 Військова стратегія
 Військова тактика

Примітки 

Війни